SX Андромеды () — одиночная переменная звезда в созвездии Андромеды на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 2233 световых лет (около 685 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от менее +14m до +8,7m.

Характеристики 
SX Андромеды — красная пульсирующая переменная звезда, мирида (M) спектрального класса M6,5e, или M6Se, или M6-6,5e, или M7e, или Me. Эффективная температура — около 3292 K.

Примечания